Траверсе Іван Іванович де (1754—1831) — Георгіївський кавалер; адмірал; № 4185; 25 грудня 1828.
 Траверсе Леонід Олександрович (1836—1891) — генерал-майор.

Див. також 
 Траверс
 Траверса (значення)